Соколово — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости Опочецкого района.

Расположена на левом берегу реки Кудка (правый приток Великой), в 10 км к востоку от города Опочка.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 10 человек, на 2012 год — 4 человека.

Примечания

Топографические карты 

Населённые пункты Опочецкого района